Roped and Tied – cortometraggio del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
 Roped and Tied – cortometraggio del 1918 prodotto dall'Universal Film Manufacturing Company